

Localidades

Boiling Springs (Carolina do Norte)
Boiling Springs (Carolina do Sul)
Boiling Springs (Pensilvânia)

Ver também
Boiling Spring Lakes

Desambiguações de topônimos